Кузили — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузили — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Кузили — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.